Peter Wells (1936–2017) brit orvosi fizikus
 Peter Wells (1950–2019) új-zélandi író, filmkészítő
 Peter Wells (1965) angol sakkozó
 Peter Wells (1974) amerikai vitorlázó, olimpikon
 Peter Wells (1982) brit evezős, olimpikon